«Йорк Бойен» () — ныне не существующий футбольный клуб из города Инстербурга Восточной Пруссии (ныне — Черняховск Калининградской области).

История 
Клуб был основан как в 1921 году как спортивный клуб Йорк Инстербург (). В 1934 году он объединился с клубом Милитэр СВ Бойен 1923 Тильзит () и стал называться Йорк Бойен Инстербург. Название клуба связано с двумя прусскими генералами — Иоганном Йорком и Бойен, Леопольд Герман Людвиг фон.

В 1930-х годах клуб дважды становился чемпионом гаулиги Восточная Пруссия () и дважды участвовал в розыгрыше всегерманского чемпионата (но оба раза смог занять только последнее место в своей группе).

После начала Второй мировой войны клуб перестал играть, а после окончания войны был окончательно расформирован.

Достижения 
 Чемпион Гаулиги «Восточная Пруссия»: 1935, 1938
 Участие в розыгрыше чемпионата Германии по футболу: 1934/35 и 1937/38

См. также 
 Прогресс (футбольный клуб, Черняховск) — футбольный клуб современного Черняховска

Ссылки 
 Футбол в Восточной Пруссии и Данциге (нем)

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Восточной Пруссии
Черняховск